Eazy-Duz-It — дебютный альбом рэпера Eazy-E, выпущенный в 1988 году. Продюсерами этого альбома были Dr. Dre и DJ Yella, а часть текстов написана MC Ren, Ice Cube и The D.O.C.
Этот альбом также повлиял на популяризацию гангста-рэпа, вместе с альбомом N.W.A. Straight Outta Compton. Было продано более 2 миллионов копий альбома по всему миру. Трек «Eazy-er Said Than Dunn», на который также был снят клип, вошёл в видеоигру Grand Theft Auto: San Andreas.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Eazy-E
Дебютные альбомы 1988 года
Альбомы Ruthless Records